Степановский (Стёпановский) сельский округ

Кировская область 

 Степановский сельский округ Орловского района (упразднён)

Московская область 

 Стёпановский сельский округ Ногинского района (1994—2006)